modernizm w sztuce – prądy w kulturze przełomu XIX i XX w.
 modernizm w architekturze – prąd architektoniczny panujący około 1910–1980
 modernizm w literaturze – prąd literacki
 modernizm w muzyce – grupa kierunków muzycznych
 modernizm katolicki – katolicki ruch religijny przełomu XIX i XX w.
 Młoda Polska – polska odmiana modernizmu w literaturze, muzyce i sztuce